Asar puede referirse a:

 Una técnica de cocción, asar. 
 Una transcripción del nombre del dios egipcio Osiris.
 El nombre común de la planta Acer opalus.
 El nombre común de la planta Acer opalus subsp. granatense.
 El nombre común de la planta Acer pseudoplatanus'.